Die rote Zora und ihre Bande steht für:

 Die rote Zora und ihre Bande (Fernsehserie), internationale Fernsehserie (1979)
 Die rote Zora und ihre Bande (Roman), Jugendroman von Kurt Kläber (1941)

Siehe auch:
 Rote Zora